Pablo César Zegarra Zamora (Lima, 1 de abril de 1973) é um ex-futebolista peruano que atua como meio-campista.

Carreira em clubes
Durante sua carreira, iniciada em 1991 no Sporting Cristal, Zegarra teve o melhor momento de sua carreira defendendo o Salamanca, fazendo 149 jogos e marcando 24 gols pelo time espanhol, onde chegou em 1996 proveniente do Badajoz, também da Espanha; anteriormente, tinha defendido Independiente Santa Fé e Argentinos Juniors, sem sucesso.

Emprestado ao Sporting Cristal em 1998 e ao Farense entre 2000 e 2001, Zegarra fez mais duas temporadas pelo Salamanca antes de regressar ao Peru em 2004, onde defenderia o Alianza Lima, onde conquistaria seu último título. Ao final do contrato, Zegarra manifestou desejo de voltar ao Salamanca, mas uma oferta do Guijuelo, time da região salmantina, convenceu o meia, que fez dez partidas antes de se aposentar pela primeira vez, em 2005.

Após mais de um ano inativo, o veterano decidiu retomar a carreira em 2007, assinando um contrato com o Universitario, onde faria cinco partidas antes de parar oficialmente de jogar no final do ano.

Seleção
Entre 1993 e 1999, Zegarra defendeu a Seleção Peruana de Futebol, jogando em 31 partidas, marcando um gol, sendo o sexagésimo-terceiro atleta com mais jogos disputados pelos blanquirrojos.

Esteve presente em apenas um torneio oficial: a Copa América de 1993, sendo preterido para as edições de 1995, 1997 e 1999.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas do Peru
Futebolistas do Club Sporting Cristal
Futebolistas do Club Alianza Lima
Futebolistas do Club Universitario de Deportes
Futebolistas da Asociación Atlética Argentinos Juniors
Futebolistas da Unión Deportiva Salamanca
Futebolistas do Club Deportivo Badajoz
Futebolistas do Sporting Clube Farense
Futebolistas do Independiente Santa Fe
Naturais de Lima